Мрежокрилци (лат. -{Neuroptera}-) су ред крилатих инсеката из надреда инсеката с мрежастим крилима (-{Neuropterida}-), са богатом фосилном историјом. Ред обухвата око 6.000 савремених врста, укључујући разне мравље лавове, златооке и њихове сроднике. Мрежаст изглед хомономно грађених крила и усни апарат за грицкање присутан је код свих представника реда, као и специфична грађа усног апарата ларви — максиле и мандибуле формирају цев за сисање. Познати представници мрежокрилаца су златооке (-{Chrysopidae}-) и мравињи лав (-{Myrmeleontidae}-). -{Neuroptera}- се може групирати заједно са -{Megaloptera}- и -{Raphidioptera}- у нерангирани таксон -{Neuropterida}- (некад познат као -{Planipennia}-), укључујући: златооке, добсонове и тзв. враташи.

Мрежокрилци су се први пут појавили током пермског перода и наставили диверсификацију у мезозојској ери. За то се време, еволуирало је неколико необично крупних облика, посебно у изумрлој породици -{Kalligrammatidae}-, често називани „јурски лептири” због изузетно великих крила.

Анатомија и биологија 

-{Neuroptera}- су инсекти меког тела с релативно мало специјализованих обележја. Имају велике бочне сложене очи, а могу имати, али не морају оцеле. Усни апарат има снажне мандибуле, прилагођене жвакању, а недостају им различита прилагођавања које се налазе код већине осталих ендоптериготних група инсеката.

Имају четири крила, обично сличних величина и облика, те генерализирану мрежу вена. Неки имају специјализоване чулне органе у крилима или имају чекиње или друге структуре за повезивање крила током лета.

Ларве су специјализоване грабљивице, с издуженим чељустима прилагођенима за пробијање и сисање. Облик тела ларве варира по породицама, зависно од природе плена. Међутим, генерално имају три пара торакалних ногу, а сваки завршава у две канџе. На последња два сегмента, абдомен често има лепљиве дискове.

Животни циклус и екологија 

У већини породица, ларве су предатори. Многе -{Chrysopidae}-, -{Hemerobiidae}- и -{Coniopterygidae}- лове лисне уши и друге инсекте штеточине, а неки су кориштени за биолошку контролу (акцијом комерцијалних дистрибутера, али такође богатих и распрострањених облика у природи). 

У разним породицама, ларве се прекривају крхотинама (понекад укључујући мртве инсекте грабљивице) као камуфлажом, што је доведено до крајности код мрављих лавова, који се потпуно укопавају из видокруга и вребају плем из заседе, из „јама” у тлу. Ларве неких припадника -{Ithonidae}-  хране се корењем, а код водених -{Sisyridae}- хране се слатководним спужвама. Неколико из породице -{Mantispidae}- су паразити паукових врећица јаја.

Као и у другим холометаболним редовима, фаза лутке је затворена у неком облику кокона, састављеног од свиле и земље или других отпадака. Лутка на крају просеца излаз из чахуре помоћу мандибула и може се помакнути накратко пре него што се пресвуче у облик одраслих. Одрасли многих група такође су грабежљиви, али неки се не хране или конзумирају само нектар
На ларвама мрежокрилаца паразитирају тврдокрилци, буве и неке -{Chironomidae}-.

Еволуција

Историја фосила 
-{Neuroptera}- су се први пут појавили пред крај пермског периода, како показују фосили породице -{Permithonidae}- из слива тунгуског базена у Сибиру и сличне фауне из Аустралије.

Осмилиди су пореклом из јурског или  раног кредног периода па могу бити најстарији од свих група мрежокрилаца. Изумрли осмилид -{Protosmylus}- се фосилизовао у средњееоценском  балтичком ћилибару. Из рода -{Burmaleon}- описана су два фосила из ценомијумског доба  бурманског ћилибара, што имплицира крунску групу адаптивне радијације у раној креди или раније. Породица -{Kalligrammatidae}- је живела од јуре до аптијанског периода (ране креде).

-{Ithonidae}- су еволуирале од јуре до данас, а изумрле лозе породице биле су географски веома  раширене.

Филогенија
Молекулска анализа из 2018. године, проучавањем митохондријске рРНК и митогеномских података смешта -{Neuroptera}- унутар -{Neuropterida}-, сестринских за -{Raphidioptera}- и садржи -{Megaloptera}- (сестрински остатак -{Neuroptera}-). Фосилни запис допринео је разумевању филогеније ове групе. Разматрање односа унутар -{Myrmeleontiformia}- још је у току.

Таксономија 
Ред мрежокрилаца дели се на два или три подреда, а већина класификационих схема не пружа решење за базалне изумрле таксоне. Овде је представљена подела на два подреда, док су представници трећег могућег подреда, -{Nevrorthformia}-, смештени међу базалне представнике.

 базални представници и -{incertae sedis}-
 род †-{Mesohemerobius}-
 фамилија † -{Grammosmylidae}-
 фамилија -{Nevrorthidae}-
 фамилија † -{Permithonidae}-
 подред -{Hemerobiiformia}-
 -{incertae sedis}-
 фамилија † -{Osmylitidae}-
 натфамилија -{Ithonioidea}-
 фамилија -{Ithonidae}-
 фамилија -{Polystoechotidae}-
 натфамилија -{Osmyloidea}-
 фамилија -{Chrysopidae}-
 фамилија -{Osmylidae}-
 натфамилија -{Hemerobioidea}-
 фамилија -{Hemerobiidae}-
 натфамилија -{Coniopterygoidea}-
 фамилија -{Coniopterygidae}-
 фамилија -{Sisyridae}-
 натфамилија -{Mantispoidea}-
 фамилија -{Berothidae}-
 фамилија -{Dilaridae}-
 фамилија -{Mantispidae}-
 фамилија † -{Mesithonidae}-
 фамилија -{Rhachiberothidae}-
 подред -{Myrmeleontiformia}-
 натфамилија -{Nemopteroidea}-
 фамилија † -{Kalligrammatidae}-
 фамилија -{Nemopteridae}-
 фамилија -{Psychopsidae}-
 натфамилија -{Myrmeleontoidea}-
 фамилија -{Ascalaphidae}-
 фамилија † -{Babinskaiidae}-
 фамилија † -{Brogniartiellidae}-
 фамилија -{Myrmeleontidae}-
 фамилија -{Nymphidae}-
 фамилија † -{Nymphitidae}-
 фамилија † -{Osmylopsychopidae}-
 фамилија -{Solenoptilidae}-

У култури 
Испитивана је употреба -{Neuroptera}- у биолошкој контроли инсеката штеточина, што показује да је тешко успоставити и одржавати популацију у пољима усева. Пет врста -{Neuroptera}- спада међу 1.681 врсту инсеката коју једу људи широм света.

Народ са Новогвинејских планина тврди да могу повећати и одржати мишићну масу и велику издржљивост упркос малом уносу протеина, као резултат исхране инсекатима, укључујући и неуроптере.

Референце

Литература 

 -{Grimaldi D., Engel M.S. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge University Press: New York, USA. }-
 -{Tauber C.A., Tauber M.J., Albuquerque G.S. 2005. Neuroptera. In: Resh V.H, Cardé R.T. (eds) Encyclopedia of Insects. Academic Press: California, USA. }-

Спољашње везе 

 -{Illustrated database of Neuroptera (insects)}-
 -{A database of Neuroptera related scientific literature}-
 -{Brown lacewings of Florida on the University of Florida / Institute of Food and Agricultural Sciences Featured Creatures}-